Чемпионат Азии по борьбе 1981 года прошёл с 1 по 4 декабря в Лахоре (Пакистан). В соревнованиях участвовало более 40 спортсменов из 7 стран.

Общий медальный зачёт

Очки команд-победительниц

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Итоговое положение 
 До 48 кг

 До 52 кг

 До 57 кг

 До 62 кг

 До 68 кг

 До 74 кг

 До 82 кг

 До 90 кг

 До 100 кг

 Свыше 100 кг

Источники 
 FILA Wrestling Database
 مدال‌آوران ایران در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا

Борьба
1981 год в борьбе
Борьба
1981
Борьба
Борьба
Борьба
Борьба в Пакистане